Iouri Mikhaïlovitch Kovtoun (), né le 5 janvier 1970 à Azov, est un footballeur russe dont le poste de prédilection est défenseur central.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
 50 sélections et 2 buts en équipe de Russie entre 1994 et 2003
 participation à la coupe du monde 2002
 participation au Championnat d'Europe des nations 1996

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Russie : 1999, 2000 et 2001 avec le Spartak.
 Coupe de Russie : 1995 avec le Dynamo et 2003 avec le Spartak.

Références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1970
Naissance à Azov
Footballeur international russe
Joueur du SKA Rostov
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur de l'Arsenal Toula